Tejeda hace referencia a varios artículos:

Botánica
Formación vegetal en que el tejo (Taxus baccata) es el árbol dominante.

Localidades
Camarón de Tejeda, unicipio del estado de Veracruz, México.

En España
Tejeda, en la isla de Gran Canaria, Islas Canarias.
Tejeda de Tiétar, en la provincia de Cáceres, comunidad autónoma de Extremadura.
Tejeda y Segoyuela, en la provincia de Salamanca, comunidad autónoma de Castilla y León.

Parajes naturales
Sierra de Tejeda, formación montañosa perteneciente a la Cordillera Penibética.
Parque natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.
Tejeda del Sueve, bosque milenario situado en la sierra del Sueve.

Personas
Adalberto Tejeda Olivares, político mexicano.
Altaír Tejeda de Tamez,  narradora, poeta, dramaturga y cronista mexicana.
Arturo Gutiérrez-Zamora Tejeda, banquero mexicano.
Gladys Tejeda, atleta peruana.
Ignacio Herrera Tejeda, político mexicano.